Busia County, een county van Kenia.
 Busia (stad), een stad op de grens van Kenia en Oeganda.
 Busia (district in Oeganda), een district van Oeganda.